Gasspeicher steht für

 Gasbehälter, Tanks zur Brenn- und Heizgasbevorratung
 Erdgasspeicher, unterirdische Anlagen (oft ausgebeutete Gasfelder) zur Zwischenspeicherung an Gas-Pipelines
 Untergrundspeicher, oft als Kavernenspeicher ausgebildet und meist zur Speicherung von Gas verwendet
 Röhrenspeicher, knapp unter der Erdoberfläche verlegte Gasspeicher
 Energiespeicher

sowie:
 Gasspeicher Hannover, eine 1977 gegründete Gesellschaft und seit 1982 betriebener unterirdischer Erdgas-Kavernenspeicher in Ronnenberg-Empelde bei Hannover